Dotyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dotyville (Oklahoma)
 Dotyville (Pennsylvania)
 Dotyville (Wisconsin), im Fond du Lac County